8 чемпионат России по гандболу среди мужских команд проходил с 21 сентября 1999 года по 11 июня 2000 года

В соревнованиях принимало участие 12 команд, игравших по туровой системе. По итогам предварительного этапа были определены две группы по 6 команд — первая шестерка продолжила борьбу за медали, а команды попавшие во вторую, разыгрывали 7-12 места

Участники 

 Виктор-СКА (Ставрополь)
 КАИ-Тацит (Казань)
 Каустик-СКЖДВ (Волгоград)
 Кунцево (Москва)
 ЛУКОЙЛ-Динамо (Астрахань)
 Нева-Спартак (Санкт-Петербург)
 Полет (Челябинск)
 СКИФ-Роснефть (Краснодар)
 Сунгуль-ВНИИТФ (Снежинск)
 Университет-Патра (Екатеринбург)
 ЦСКА-СпортАкадемКлуб (Москва)
 Энергия (Воронеж)

Предварительный этап 
На предварительном этапе, все команды сыграли между собой по 3 матча

Положение команд по итогам предварительного этапа (после 33 игр)

Финальный этап 
Финальный турнир прошел в мае — начале июня 2000 года — с учётом набранных ранее на предварительном этапе очков, команды играли друг с другом по круговой системе, в финале за 1-6 места состоялось 2 тура, в каждом из которых соперники провели по 5 игр между собой — первый — в мае, в Волгограде, второй — в июне, в Москве, где «ЦСКА-САК» под руководством Владимира Максимова, спустя несколько лет, смогли вернуть золото в столицу,
выиграв первый чемпионский титул под новым названием и прервав гегемонию волгоградского «Каустика», который до того побеждал в чемпионате четыре сезона подряд.

Бронзовые медали в активе астраханского «ЛУКОЙЛ-Динамо», опередившего в борьбе за третье место челябинский «Полет»

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ЗА 1-6 МЕСТА

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ЗА 7-12 МЕСТА

«Университет-Патра» в двух финальных турах участия не принимал, и ему засчитаны технические поражения во всех матчах со счетом 0:10. Клуб из Екатеринбурга покинул суперлигу. Его место в следующем сезоне займет московский УОР№ 2-ШВСМ.

Награды

Чемпионский состав  ЦСКА-Спортакадемклуба - 
Вячеслав Вековцев, Артём Гриценко, Максим Денисенко, Михаил Драчёв, Евгений Зубюк, Виталий Иванов, Сергей Игнатов, Алексей Каманин, Алексей Киракосян, Денис Кривошлыков, Сергей Кудрявцев, Евгений Лушников, Сергей Попов, Александр Сафонов, Иван Чугай, Максим Щевелёв.

Василий Филиппов - 5 игр и Александр Чернявский - 4 игры.

Главный тренер - ЗТ СССР Владимир Салманович Максимов

Тренер - ЗТ РФ Владимир Андреевич Кушнир

Высшая лига 
Финальный турнир прошел в Волгограде с 6 по 13 апреля 2000 года. По итогам матчей предварительного этапа сформировались две четверки команд.

Подгруппа «А»: «Каустик-2» (Волгоград), «Лада» (Тольятти), «Автодор-Динамо» (Астрахань), «Факел» (Таганрог).

Подгруппа «Б»: «Самара-Агро», УОР-2 ШВСМ (Москва), «Адмиралтеец» (Санкт-Петербург), УГНТУ (Уфа).

Матчи в подгруппах прошли в один круг без учёта набранных ранее очков. По две лучшие команды образовали полуфинальные пары, победители которых в финале определили обладателя путевки в Суперлигу. В решающем матче гандболисты московской команды «УОР-2-ШВСМ», обыграли волгоградский «Каустик-2» — 27:26 (15:10), пробившись в элиту российского гандбола

Литература

Примечания 

1999